Красыни  — топоним:

Беларусь 
 Красыни — деревня, Велешковичский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Красыни — деревня, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область